La famille Dasté est une famille française qui a donné au  plusieurs générations d'acteurs de théâtre et de cinéma.

Personnalités

Histoire 
Ils ont vécu, à une période ou à une autre, à la Maison Jacques-Copeau, à Pernand-Vergelesses, en Bourgogne, avant que la maison soit transformée en laboratoire de la création théâtrale et en un lieu de vie artistique, de transmission, de rencontres et de réflexion interdisciplinaires.

Notes et références 

Famille française
Famille d'artistes français